Carl Blankenstein ist der Name folgender Personen:

* Carl Blankenstein (Schauspieler, 1798) (auch Karl Blankenstein; 1798–1852), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Carl Blankenstein (Schauspieler, 1864) (auch Karl Blankenstein; 1864–1933), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher